Sunna, în mitologia germanică Sunna (sau Sól (sun)) - zeița soarelui și fiica lui Mundilfari
 Sunna, un șef saxon
 Sunna, un grup rock britanic de la începutul sec.XXI
 Sunne, oraș în Suedia 
 Sunnah, unul dintre codexurile legilor islamice
 Sunniți, cei care cred și urmează perceptele Sunnei; ei constituind majoritatea între arabi și musulmani